Schmerfeld steht für:

 Schmerfeld, Ortsteil der Stadt Arnstadt in Thüringen

Schmerfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Schmerfeld (1759–1823), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Staatsmann
 Johanna Elisabeth von Schmerfeld (1749–1803), deutsche Landschaftsmalerin